Muselbach ist der Name folgender Gewässer:
 Muselbach (Bibert), rechter Zufluss der Bibert bei Neuses, Markt Roßtal, Landkreis Fürth, Bayern 
 Muselbach, Oberlaufname des Hößlinsülzer Bachs (zum Hambach, zur Sulm) bis Hößlinsülz, Stadt Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Musel
 Müselbach